Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1968 s-a desfășurat în perioada 13 - 26 octombrie 1968, la Mexico City în Mexic. Au fost 11 probe sportive, în care au participat 307 de concurenți din 65 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii și Mexic. România a câștigat 2 medalii: una de argint (Ion Monea) și una de bronz (Calistrat Cuțov), clasându-se pe locul 9 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Box
1968